Blue Ridge Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Blue Ridge Farm (Greenwood, Virginia), NRHP-ID: 90002163
 Blue Ridge Farm (Upperville, Virginia), NRHP-ID: 06000753